Rolling with the Punches (The Blue Stones), een nummer van de band The Blue Stones
 Rolling With The Punches (Di-rect), een album van de band Di-rect

Wikipedia:Doorverwijspagina